Deckenbacher ist der Familienname der folgenden Personen:

 Peter Deckenbacher (* 1962), österreichischer Offizier
 Romana Deckenbacher (* 1967), österreichische Gewerkschaftsfunktionärin und Politikerin